No âmbito do movimento tradicionalista gaúcho, prenda é a mulher gaúcha que faz par com o peão. Possui indumentária típica da prenda consiste em um vestido (ou saia e blusa), com ou sem casaquinho, cuja barra alcança o peito do pé. O modelo da saia varia de acordo com a idade e estrutura física da prenda. As mangas da blusa podem ser longas, três-quartos ou até o cotovelo, e podem ser lisas          ou levemente franzidas, mas não bufantes. Geralmente a prenda não usa decote, mas, um leve decote, com ou sem gola, sem expor os ombros e o seio, é admitido. Os sapatos são geralmente pretos ou beges, com uma tira sobre o peito do pé abotoada do lado de fora, podendo ter salto cinco para prendas juvenis e adultas ou meio-salto.

Os cabelos devem estar semipresos para mirins e juvenis, e semipresos presos ou em tranças  para adultas, enfeitados com flores discretas (mirins só podem usar fitas), que podem ser naturais ou artificiais. As mulheres mais jovens podem usar travessas simples ou com flores discretas e passadores nos cabelos. Em respeito à idade ou gosto pessoal, o uso de adereço no cabelo é opcional.

A maquiagem deve ser discreta e de acordo com a idade e a ocasião social e jamais se deve usar brincos de plástico coloridos, relógio, pulseiras, luvas ou colares.

Ver também
 Gaúcho
 Vestido de prenda
 CTG

Ligações externas
A indumentária da prenda

Tradições e folclore do Rio Grande do Sul